Love Is — двойной студийный альбом группы Eric Burdon and The Animals, выпущенный в 1968 году на лейбле MGM.

Об альбоме 
Релиз альбома состоялся как в Великобритании, так и в США. Это последний альбом второй инкарнации The Animals перед её распадом в 1969 году. Сингл с этого диска «Ring of Fire» достиг 35 места в британских поп-чартах и попал в топ-40 в Германии, Нидерландов и Австралии.

За исключением самостоятельно написанной «I’m Dying (or am I?)» альбом полностью состоит из кавер-версий песен с добавленной аранжировкой от The Animals, а также иногда и с расширенной версией текста и добавлением новых музыкальных секций. Вся сторона второго диска состоит из попурри песен группы Dantalian’s Chariot, в которую ранее входили Энди Саммерс и Зут Мани. При этом о существовании записи версии «Gemeni» в исполнении Dantalian’s Chariot в настоящий момент до сих ничего неизвестно и таким образом не исключено, что Эрик Бёрдон и The Animals стали первыми, кто записал её.

Также альбом является единственной студийной работой группы, в которой принял участие гитарист Энди Саммерс. Ремейк на композицию группы Traffic «» включает в себя длинное гитарное соло Саммерса длительностью 4 минуты 15 секунд. Чтобы быть уверенным, что Энди завершит соло в нужном месте, Мани вёл счёт про себя и подал ему сигнал на 189-ом такте.

Список композиций

Сторона 1 
 «River Deep, Mountain High» (Фил Спектор, Джефф Барри, Элли Гринвич) — 7:23
 «I’m an Animal» (Сильвестр Стюарт) — 5:34
 «I’m Dying (Or Am I?)» (Эрик Бёрдон) — 4:28

Сторона 2 
 «Ring of Fire» (Джун Картер, ) — 4:58
 «» (Стив Уинвуд, , Крис Вуд) — 9:38

Сторона 3 
 «To Love Somebody» (Барри Гибб, Робин Гибб) — 6:55
 «» () — 10:13

Сторона 4 
 «Gemini» (Стив Хаммонд) / «Madman Running Through the Fields» [в титрах указана как «The Madman»] (Зут Мани, Энди Саммерс) — 17:23

Участники записи 
Eric Burdon and The Animals
 Эрик Бёрдон — ведущий вокал, spoken word
 Зут Мани — фортепиано, орга́н, бас, бэк-вокал, ведущий вокал в треках «I’m Dying (or am I?)» и «Gemini», spoken word в треке «Gemini»
 Энди Саммерс — гитара, бэк-вокал
 Джон Вейдер — гитара, бэк-вокал
 Барри Дженкинс — ударные, перкуссия, бэк-вокал
Дополнительный персонал
 Роберт Уайетт — бэк-вокал в треке «River Deep, Mountain High»

Каталожные номера 
LP
1968, MGM SE 4591-2, U.S.A.\>
1968, MGM U.K.\>

Примечания 

Альбомы психоделического рока
Альбомы на английском языке
Альбомы The Animals
Альбомы MGM Records
Альбомы блюз-рока